Radio Universidad puede referirse a:
En Argentina:
Radio UBA, de la Universidad de Buenos Aires.
Radio Universidad CALF, de la Universidad Nacional del Comahue.
Radio Universidad, de la Universidad Nacional de Córdoba.
LT 10, de la Universidad Nacional del Litoral.
Radio Universidad Nacional de Luján.
Radio Universidad, de la Universidad Nacional de Rosario.
Radio Universidad Nacional de San Juan.
Radio Universidad Tucumán.
Radio Universidad Nacional de La Plata.

En Chile:
Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Concepción.
Radio Universidad de Santiago.

En México
XHUAH-FM, Radio UAEH, radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
XEUN-AM, radio de la Universidad Nacional Autónoma de México.
XEUN-FM, radio de la Universidad Nacional Autónoma de México.
XHUG-FM, radio Universidad de Guadalajara.
XHUNI-FM, estación principal de Radio Uni de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
XHUAQ-FM radio de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad (Chihuahua), radio de la Universidad Autónoma de Chihuahua.